Стаття являє собою список пам'ятників та меморіальних дощок районного центру Сквира Київської області

Сквира
Сквира
Сквира